Березо́вский се́льский сове́т (Березо́вский сельсове́т) и/или Берёзовский се́льский сове́т (Берёзовский сельсове́т) — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в ряде государств:

Белоруссия 
()

 Берёзовский сельсовет — Брестская область, Берёзовский район.
 Берёзовский сельсовет — Гомельская область, Калинковичский район.
 Берёзовский сельсовет — Могилёвская область, Глусский район.

Россия 
Алтайский край
 Берёзовский сельсовет — Волчихинский район.
 Берёзовский сельсовет — Красногорский район.
 Берёзовский сельсовет — Краснощёковский район.
 Берёзовский сельсовет — Первомайский район.
 Берёзовский сельсовет — Солонешенский район.
 Берёзовский сельсовет — Солтонский район.
 Берёзовский сельсовет — Тюменцевский район.
 Берёзовский сельсовет — Чарышский район.

Амурская область
 Березовский сельсовет — Ивановский район.

Башкортостан
 Березовский сельсовет — Бирский район.

Белгородская область
 Березовский сельсовет — Борисовский район.
 Березовский сельсовет — Ивнянский район.

Брянская область
 Березовский сельсовет — Погарский район.

Волгоградская область
 Березовский сельсовет — Даниловский район.
 Березовский сельсовет — Еланский район.
 Березовский сельсовет — Новоаннинский район.

Вологодская область
 Березовский сельсовет — Нюксенский район.

Воронежская область
 Березовский сельсовет — Аннинский район.
 Березовский 1-й сельсовет — Бутурлиновский район.
 Березовский 2-й сельсовет — Воробьёвский район.
 Березовский сельсовет — Новохопёрский район.
 Березовский сельсовет — Острогожский район.
 Березовский сельсовет — Подгоренский район.
 Березовский сельсовет — Рамонский район.

Иркутская область
 Березовский сельсовет — Тайшетский район.

Калмыкия
 Березовский сельсовет — Яшалтинский район.

Карелия
 Березовский сельсовет — Кондопожский район.

Кемеровская область
 Березовский сельсовет — Кемеровский район.

Кировская область
 Березовский сельсовет — Афанасьевский район.
 Березовский сельсовет — Юрьянский район.

Костромская область
 Березовский сельсовет — Галичский район.

Краснодарский край
 Березовский сельсовет — Краснодар, Прикубанский округ.

Красноярский край
 Березовский сельсовет — Абанский район.
 Берёзовский сельсовет — Большеулуйский район.
 Берёзовский сельсовет — Курагинский район.
 Берёзовский сельсовет — Шарыповский район.
 Берёзовский сельсовет — бывший сельсовет в подчинении Краснодара, с 1993 года — Берёзовский сельский округ

Курганская область
 Берёзовский сельсовет — Притобольный район.
 Берёзовский сельсовет — Шумихинский район.

Курская область
 Берёзовский сельсовет — Дмитриевский район.

Ленинградская область
 Березовский сельсовет — Кировский район.

Липецкая область
 Березовский сельсовет — Данковский район.
 Березовский сельсовет — Тербунский район.

Марий Эл
 Березовский сельсовет — Горномарийский район.

Мордовия
 Березовский сельсовет — Дубёнский район.

Нижегородская область
 Березовский сельсовет — Арзамасский район.
 Березовский сельсовет — Сокольский район.

Новгородская область
 Березовский сельсовет — Старорусский район.

Новосибирская область
 Берёзовский сельсовет — Кыштовский район.
 Березовский сельсовет — Маслянинский район.
 Березовский сельсовет — Новосибирский район.
 Берёзовский сельсовет — Ордынский район.

Омская область
 Березовский сельсовет — Азовский немецкий национальный район.

Оренбургская область
 Берёзовский сельсовет — Бузулукский район.

Орловская область
 Березовский сельсовет — Дмитровский район.
 Березовский сельсовет — Покровский район.

Пензенская область
 Березовский сельсовет — Колышлейский район.
 Березовский сельсовет — Неверкинский район.
 Березовский сельсовет — Тамалинский район.

Пермский край
 Берёзовский сельсовет — Берёзовский район.
 Берёзовский сельсовет — Кудымкарский район.
 Берёзовский сельсовет — Усольский район.

Приморский край
 Березовский сельсовет — Чугуевский район.

Псковская область
 Березовский сельсовет — Порховский район.

Ростовская область
 Березовский сельсовет — Сальский район.

Рязанская область
 Березовский сельсовет — Пронский район.
 Березовский сельсовет — Шиловский район.

Самарская область
 Березовский сельсовет — Елховский район.

Саратовская область
 Березовский сельсовет — Базарно-Карабулакский район.
 Березовский сельсовет — Марксовский район.
 Березовский сельсовет — Петровский район.
 Березовский сельсовет — Пугачёвский район.
 Березовский сельсовет — Энгельсский район.

Свердловская область
 Березовский сельсовет — Алапаевский район.
 Березовский сельсовет — Артинский район.

Тамбовская область
 Берёзовский сельсовет — Уваровский район.
 Берёзовский сельсовет — Умётский район.

Татарстан
 Березовский сельсовет — Бугульминский район.

Тверская область
 Березовский сельсовет — Лихославльский район.
 Березовский сельсовет — Нелидовский район.

Томская область
 Берёзовский сельсовет — Парабельский район.
 Берёзовский сельсовет — Первомайский район.

Тульская область
 Берёзовский сельсовет — Белёвский район.
 Берёзовский сельсовет — Киреевский район.
 Берёзовский сельсовет — Одоевский район.
 Берёзовский сельсовет — Суворовский район.

Тюменская область
 Березовский сельсовет — Нижнетавдинский район.

Ульяновская область
 Берёзовский сельсовет — Вешкаймский район.
 Берёзовский сельсовет — Майнский район.

Челябинская область
 Березовский сельсовет — Красноармейский район.

Хабаровский край
 Березовский сельсовет — Солнечный район.

Чувашия
 Березовский сельсовет — Ибресинский район.

Якутия
 Березовский Национальный Сельский (Кочевой) сельсовет — Среднеколымский район.

Крым 
 Березовский сельский совет — Раздольненский район Крыма.

Украина 
()

Винницкая область
 Березовский сельский совет — Черневецкий район.

Днепропетровская область
 Березовский сельский совет — Покровский район.

Житомирская область
 Березовский сельский совет — Емильчинский район.
 Березовский сельский совет — Житомирский район.
 Березовский сельский совет — Любарский район.
 Березовский сельский совет — Хорошевский район.

Закарпатская область
 Березовский сельский совет — Хустский район.

Ивано-Франковская область
 Березовский сельский совет — Тысменицкий район.

Кировоградская область
 Березовский сельский совет — Долинский район.
 Березовский сельский совет — Маловисковский район.
 Березовский сельский совет — Устиновский район.

Луганская область
 Березовский сельский совет — Попаснянский район.

Львовская область
 Березовский сельский совет — Радеховский район.

Полтавская область
 Берёзовский сельский совет — Гребёнковский район.
 Березовский сельский совет — Лубенский район.

Ровненская область
 Березовский сельский совет — Рокитновский район.

Сумская область
 Березовский сельский совет — Глуховский район.

Харьковская область
 Березовский сельский совет — Шевченковский район.

Хмельницкая область
 Березовский сельский совет — Новоушицкий район.

Черкасская область
 Березовский сельский совет — Маньковский район.

Черниговская область
 Березовский сельский совет — Талалаевский район.

См. также 
 Берёзовское сельское поселение